Əhmədli – centro abitato del distretto di Beyləqan, in Azerbaigian
 Əhmədli – centro abitato del distretto di Daşkəsən, in Azerbaigian
 Əhmədli – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian
 Əhmədli – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Əhmədli – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian
 Əhmədli – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian